SASE steht für:
 Sammlung aus Städtereinigung und Entsorgung, eine Studiensammlung der Entsorgungswirtschaft
 Self-amplified spontaneous emission (englisch für: selbstverstärkte spontane Emission), ein Prozess in einem Freie-Elektronen-Laser
 Self-addressed stamped envelope, ein selbstadressierter und frankierter Umschlag, siehe Rückumschlag
 Specific Application Service Element, Sublayer für Serviceelemente (Protokolle) der Präsentationsschicht (Layer 6) im OSI-Modell
 Sarajevo Stock Exchange, bosnisch-herzegowinische Börse
 Society for the Advancement of Socio-Economics, internationale interdisziplinäre Organisation
 Secure Access Service Edge, ein cloudbasiertes IT-Security Konzept, das den Netzwerkzugriff am Übergang zwischen Hausnetz und Internet steuert

Sase steht für:
 Sase (Srebrenica), Dorf in der Gemeinde Srebrenica, Bosnien und Herzegowina
 Sase (Višegrad), Dorf in der Gemeinde Višegrad, Bosnien und Herzegowina

Abkürzung